La Primera División de Guatemala 2000-01 fue la última edición bajo formato de torneo largo de la Primera División de Guatemala, máxima categoría de ascenso del país. 

El campeón fue Deportivo Jalapa, tras ganar la octagonal de ascenso y derrotar a Deportivo Petapa, líder de la clasificación general. Ambos equipos, además de Deportivo Teculután, ascendieron a Liga Nacional, tras vencer en sus series de ascenso. 

En la fase de descenso, Izabal JC y Sanarate descendieron como último y penúltimo puesto, respectivamente, Deportivo Escuintla perdería la categoría al caer en su serie ante Puerto San José, mientras Chimaltenango mantuvo su puesto venciendo a Deportivo Mictlán.

Sistema de campeonato 
La temporada se divide en fases:

 Fase de clasificación
 Octagonal superior
 Hexagonal de descenso
 Series de ascenso
 Series de descenso

Fase de clasificación 
En la fase de clasificación, los 14 equipos jugaron todos contra todos a visita recíproca para un total de 26 fechas de 7 partidos cada una. Al final de esta fase, los equipos se ordenarían en la tabla a razón de la cantidad acumulada de puntos (3 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota). Los 8 mejores equipos clasificarían a la octagonal superior, mientras los 6 equipos restantes clasificarían a la hexagonal de descenso. El líder tras estas 26 fechas clasificaría a la serie por el primer ascenso directo.

Octagonal superior 
Los 8 mejores equipos de la primera fase se enfrentan todos contra todos a visita recíproca para un total de 14 fechas de 4 partidos cada una. Al final de esta fase, los equipos se ordenarían en la tabla a razón de la cantidad acumulada de puntos (3 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota). El líder de esta clasificación sería el segundo clasificado a la serie por el primer ascenso directo, enfrentándose al líder de la fase de clasificación. 

Los puntos acumulados en la fase de clasificación y la octagonal superior se sumarían, y los dos mejores equipos fuera de los ya clasificados a la serie por el primer ascenso.

Hexagonal de descenso 
Los 6 peores equipos de la primera fase se enfrentan todos contra todos a visita recíproca para un total de 10 fechas de 3 partidos cada una. Al final de esta fase, los equipos se ordenarían en la tabla a razón de la cantidad acumulada de puntos (3 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota). Tras finalizar la fase, los puntos obtenidos tras estos 10 partidos se sumarían a los ya obtenidos en las 26 fechas anteriores, formando la tabla acumulada. Los dos peores equipos de la tabla acumulada descenderían a Segunda División, mientras los dos peores equipos fuera de los ya descendidos clasificarían a las series de promoción contra el tercer y cuarto puesto de la Segunda División.

Equipos participantes

Fase de clasificación

Octagonal de ascenso

Hexagonal de descenso

Tabla acumulada

Series finales

Final de campeonato 

 El campeón asciende directamente
 El subcampeón clasifica a las series de ascenso

Deportivo Jalapa asciende a la Liga Nacional de Guatemala 2001-02.

Series de ascenso 

 Petapa y Teculután ascienden
 Aurora y Suchitepéquez permanecen en sus divisiones
 Santa Lucía y Aurora descienden

Referencias 

 https://www.rsssf.org/tablesg/guat01.html

Véase también 

 Torneo Apertura 2000 (Guatemala)
 Torneo Clausura 2001 (Guatemala)

Enlaces externos 
Liga en Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Primera División de Guatemala
Fútbol en 2000
Fútbol en 2001
Guatemala en 2000
Guatemala en 2001